Calamaro puede referirse a:

 Andrés Calamaro (n.1961), músico, compositor, intérprete y productor argentino.
 Javier Calamaro (n.1965), cantante argentino, hermano del anterior.